Апертура 2017 () — 85-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты матчей

Потуровая таблица

Плей-офф за чемпионство

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2017 на rsssf.com

2017
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2017 году